Rovnováha sil může být
 Síla#Rovnováha sil, fyzikální pojem 
 Mocenská rovnováha v mezinárodních vztazích
 Rovnováha sil (Červený trpaslík), epizoda sitcomu